Göksjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Göksjön, Blekinge, sjö i Karlskrona kommun, 
Göksjön, Västergötland, sjö i Ale kommun och Lerums kommun,  (10,6 ha)
Göksjön, Södermanland, sjö i Strängnäs kommun,  (66,3 ha)
Göksjön, Västerbotten, sjö i Skellefteå kommun,  (10,7 km²)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn